Frager ist der Familienname folgender Personen:

 Henri Frager (1897–1944), französischer Widerstandskämpfer
 Malcolm Frager (1935–1991), amerikanischer Pianist
 Robert Frager (* 1940), amerikanischer Psychologe und Sufi-Meister